Mènil (militar), militar macedoni 
 Mènil d'Alabanda, ambaixador cari al servei d'Egipte